Hodder Stjernswärd kan syfta på flera medlemmar av  ätten Stjernswärd, bland andra:

* Hodder Stjernswärd (1885–1974), svensk militär och hovstallmästare
 Hodder Stjernswärd (1924–2021), svensk militär och hovstallmästare